

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Велимирович, Драголюб (12 мая 1942 — 22 мая 2014)
 Вельтмандер, Иоганесс Гугович (13 октября 1921 — 7 октября 2014)
 Вердуга Савала, Денис (14 марта 1953 — 9 декабря 2014)
 Гашимов, Вугар Гасым оглы (24 июля 1986 — 11 января 2014)
 Геллер, Александр Гиршевич (12 ноября 1931 — 10 марта 2014)
 Дример, Долфи (18 октября 1934 — 1 июня 2014)
 Зворыкина, Кира Алексеевна (29 сентября 1919 — 5 сентября 2014)
 Земгалис, Элмар (9 сентября 1923 — 8 декабря 2014)
 Кинсиго, Мари (12 июля 1946 — 10 мая 2014)
 Лапенис, Донатас (8 апреля 1936 — 10 апреля 2014)
 Муленко, Лидия Никитична (2 мая 1939 — 27 июня 2014)
 Лендьел, Левенте (13 июня 1933 — 18 августа 2014)
 Новопашин, Аркадий Аркадьевич (15 июля 1932 — 20 февраля 2014)
 Пешина, Гинтаутас (8 апреля 1952 — 25 апреля 2014)
 Сакс, Дьюла (18 июня 1951 — 25 января 2014)
 Симкин, Юрий Ефимович (26 мая 1933 — 19 августа 2014)
 Уайтли, Эндрю (9 июня 1947 — 8 июля 2014)
 Харлов, Андрей Васильевич (20 ноября 1968 — 15 июня 2014)
 Чирич, Драголюб (12 ноября 1935 — 16 августа 2014)

 
2014
Все хронологические списки